La Boîte, téléfilm de 1978 ;
 La Boîte, téléfilm d'Emmanuel Fonlladosa de 1992 ;
 La Boîte, film français réalisé par Claude Zidi, sorti en 2001 ;
 La Boîte, titre québécois de The Box, film américain réalisé par Richard Kelly, sorti en 2009.